Hautgift bezeichnet

 ein Gift, das durch Hautdrüsen abgegeben wird; für Hautgifte bei Amphibien siehe Amphibiengifte.
 Kontaktgifte: Giftige Stoffe, welche über die Haut aufgenommen werden.
 Hautkampfstoffe: Chemische Waffen, welche bei Kontakt zu schweren Verätzungen der Haut führen.